El término Municipio José Félix Ribas puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Municipio José Félix Ribas, del estado Aragua (Venezuela).
 Municipio José Félix Ribas, del estado Guárico (Venezuela).